Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2008 war ein Snookerturnier, das vom 7. bis 9. November 2008 im BK Bingo in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Serhij Petrasch wurde durch einen 3:1-Finalsieg gegen Denys Waschtschuk erstmals ukrainischer Meister. Den dritten Platz belegten Ihor Rij und Titelverteidiger Serhij Issajenko, der im Halbfinale gegen Petrasch zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren ein Spiel bei einer nationalen Meisterschaft verlor. Marija Issajenko, die im Vorjahr das Damenfinale erreicht hatte, gelangte als beste Frau ins Viertelfinale, in dem sie dem späteren Sieger Petrasch unterlag.

Nachdem im Vorjahr fast ein Drittel der Teilnehmer aus dem Ausland gekommen war, nahmen diesmal lediglich vier nicht aus der Ukraine stammende Spieler teil, die allesamt aus Lettland kamen. Am besten schnitt Sergejs Koļcovs ab, der im Viertelfinale gegen Ihor Rij ausschied.

Modus 
Die 45 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (13 Sieger der Hauptrunde und 19 Spieler, die in der ersten Runde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
29 Spieler (Verlierer der Hauptrunde gegen Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Kiew